Rix se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martyn Rix
 Michael G. Rix